Searls ist der Familienname folgender Personen:

 Dane Searls (1988–2011), australischer BMX-Fahrer
 Doc Searls (* 1947), US-amerikanischer Redner, Autor und Journalist

Siehe auch:
 Searles